Brăești se poate referi la:

 Localități din România:
 Brăești, Botoșani, reședința comunei cu același nume
 Brăești, Buzău, reședința comunei cu același nume
 Brăești, Iași, reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Brăiești